Instict – album Iggy’ego Popa
 Instict – album grupy Ektomorf
 Instict – album grupy As Blood Runs Black
 Instict -serial stacji CBS